Нор-Кянк ( — Новая Жизнь) — название населённых пунктов в Араратской области Армении:

 Нор-Кянк — село.
 Нор-Кянк — прежнее (с 1938 по 1965 год) название населённого пункта Нор-Харберд.

См. также